Csaba Madar (né le  à Püspökladány) est un footballeur hongrois.
 Jean Madar (année de naissance inconnue)  est un homme d’affaires français. Il est le cofondateur et président du conseil d’administration d’Interparfums.
 Michèle Madar est une écrivaine franco-tunisienne.
 Mickaël Madar (né le  à Paris XII) est un footballeur français.

Autres :
 Madar est un album du saxophoniste norvégien Jan Garbarek, paru en 1992 sur le label Edition of Contemporary Music.

Voir aussi 
 
 
Patronyme juif